Sant Jordi, expresión en idioma catalán que significa San Jorge en idioma castellano, puede referirse a:

 Topónimos que incluyen esa expresión
 San Jordi Desvalls
 Estación de Sant Jordi Desvalls
 Colonia de Sant Jordi
 Puerto deportivo Colonia de Sant Jordi
 Sant Jordi de Mollé
 Sant Jordi (Palma)
 Día de San Jorge, que incluye la costumbre de un libro y una rosa.
 Real Academia Catalana de Bellas Artes "de Sant Jordi"
 Coral Sant Jordi
 Premio Sant Jordi de novela
 Premio Sant Jordi de poesía
 Creu de Sant Jordi (cruz de Sant Jordi), una condecoración.
 Premio Sant Jordi de cine
 Palau Sant Jordi
 Llotja de Sant Jordi (Alcoy)
 Escuela de Bellas Artes de Sant Jordi
Personas que llevan ese apellido
 Jordi de Sant Jordi
 Félix Sant-Jordi